Der FMI Fachverband Mineralwolleindustrie e. V. ist der Zusammenschluss der marktführenden Hersteller von Glas- und Steinwolle in Deutschland. Seine Mitglieder haben einen mengenmäßigen Anteil von rund 50 Prozent am gesamten deutschen Dämmstoffmarkt. Seine Mitglieder Isover, Rockwool, Ursa und Knauf Insulation produzieren zudem gemeinsam mit der nicht im FMI vertretenen Paroc Group etwa 95 Prozent der in Europa hergestellten Mineralwolle.

Profil 
Der FMI bezweckt die Wahrung und Förderung der allgemeinen, ideellen und wirtschaftlichen Interessen seiner Mitglieder. Gefördert werden soll vor allem die Anwendung von Mineralwolle auf allen in Betracht kommenden Gebieten, insbesondere des Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutzes.

Als Fachverband ist seine Aufgabe zudem die Produktnormung, Gütesicherung und Güteüberwachung zum Schutz der Verbraucher.

Der Verband ist Initiator der Verbraucherkampagne „Komme was Wolle“. Damit sollen vor allem Bauherren und Hausbesitzer auf die Vorteile von Mineralwolle aufmerksam gemacht werden.

Kontroversen 
An der Kontroverse um die Sinnhaftigkeit von Wärmedämmung, um Brandschutz und Lobby-Tätigkeiten nimmt der Verband teil, unter anderem mit Studien.

Geschichte 
Gegründet wurde der Verband 1977 als Fachverband Mineralfaserindustrie. Im Jahr 2006 wurde er umbenannt in FMI Fachverband Mineralwolleindustrie e. V. Seinen Sitz hat der FMI seit 2005 in Berlin.

Gütesiegel 
Die Mitglieder des FMI haben sich verpflichtet, ihre Produkte bei der unabhängigen Prüfstelle Gütegemeinschaft Mineralwolle e. V. (GGM) prüfen und fortlaufend kontrollieren zu lassen. Für Mineralwolle-Produkte, die den einschlägigen national und europaweit festgelegten Kriterien der Biolöslichkeit entsprechen, verleiht die bereits 1998 gegründete Gütegemeinschaft Mineralwolle e. V. (GGM) das RAL-Gütezeichen „Erzeugnisse aus Mineralwolle“. Durch dieses Verfahren wird sichergestellt, dass die mit dem RAL-Gütezeichen versehenen Mineralwolle-Produkte gesundheitlich unbedenklich sind.

Organisationsstruktur 
An der Spitze des Verbandes steht der Vorstand mit einem Vorstandsvorsitzenden.

Dieses Amt hatten bzw. hat inne:
 1977–1979 Felix Altenhoven
 1979–1995 Joseph Kartaun
 1996–1997 Manfred Werner
 1997–1999 Klaus Sistermann
 1999–2003 Günter Edelmann
 seit 2003 Michael Wörtler

Geführt wird der Verband von einem Geschäftsführer. Erstmals wurde 1982 ein hauptamtlicher Geschäftsführer benannt.
 1982–1993 Ernst Roschild
 1993–2005 Isolde Elkan
 2005–2014 Peter Seelig
 seit 2014 Thomas Tenzler

Gremien 
Der FMI hat folgende Gremien:

Technischer Ausschuss, Arbeitskreis Marketing, Arbeitskreis Public Affairs

Mitglieder 
 Cimowool GmbH
 Knauf Insulation GmbH
 Saint-Gobain Isover G+H AG
 Rockwool
 Ursa Deutschland GmbH

Mitgliedschaften 
Der FMI ist Mitglied im Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle, in der Gesellschaft für Rationelle Energieverwendung (GRE) und in der European Association of Insulation Manufacturers (EURIMA).

Weblinks 
 Webpräsenz des FMI

Einzelnachweise 

Wirtschaftsverband (Deutschland)
Fachverband
Verein (Berlin)
Gegründet 1977